Georges Stockly, né le  et mort le  à Genève, est un joueur suisse de basket-ball.

Biographie

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Joueur international suisse de basket-ball
Joueur de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 1948
Joueur de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 1952
Naissance en août 1916
Décès en décembre 1984
Décès à Genève
Décès à 68 ans